

Geografia 
Brasile
 Belém – capitale dello stato del Pará
 Belém – comune dello stato dell'Alagoas
 Belém – comune dello stato della Paraíba
Portogallo
 Belém – freguesia di Lisbona
 Santa Maria de Belém – ex freguesia di Lisbona

Pagine correlate 
 Belén